

Botanique
 Fruit : organe végétal protégeant la graine.

Alimentation humaine
 Fruit : dans le langage courant et en cuisine, un aliment végétal, à la saveur sucrée, généralement consommé cru au dessert.

Architecture
 Fruit : diminution de l'épaisseur qu'on donne à un mur au fur et à mesure qu'on s'élève.

Droit civil
En droit civil québécois, les fruits et revenus  sont « ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée ou ce qui provient de l’utilisation d’un capital ». (article 910 du Code civil).

Échecs
 Fruit : programme d'échecs français développé par Fabien Letouzey.

Voir aussi 
 Le Fruit : sculpture de Antoine Bourdelle réalisée en 1906 ;
 Fruit, album du groupe danois The Asteroids Galaxy Tour  (2009) ;
 Fruit Chan : réalisateur hongkongais (né en 1959) ;
 Fruit de mer : tout type d'organisme marin comestible à l'exception des poissons ;
  ;
 FRUiTS : magazine de photographie de style vestimentaire japonais créé en 1997.